

Bande dessinée et dessins animés 

 Le capitaine Albator, corsaire de l'espace, est un pirate de l’espace qui a fait son apparition en 1969 dans le manga Dai-Kaizoku Captain Harlock ;
 Les pirates de l'espace sont des personnages et créatures de Metroid ;
 Les pirates de l'espace sont les ennemis de Cobra ;
 Sam le pirate est un personnage de différents dessins animés dont Le Pirate de l'hyper-espace ;
 Gonzaemon Kato, le père de l'héroïne de Bodacious Space Pirates était un pirate de l'espace ;
 Nym est un pirate de l'espace dans Star Wars. 

Homonymie